Уолтер Эдвард Гиннесс, 1-й барон Мойн (; , Дублин — ) — британский политик, министр по делам Ближнего Востока, убитый боевиками еврейской подпольной организации ЛЕХИ.

Биография 
Обучался в Итонском колледже. По окончании учёбы участвовал в англо-бурской войне. В 1907 году был избран в английский парламент как представитель консервативной партии. Во время Первой мировой войны служил в Египте и Галлиполи. С 1922 по 1929 годы был заместителем министра, а затем министром в английском правительстве. В 1929 году получил титул барона. С 1929 года и до начала Второй мировой войны участвовал во многих комиссиях по расследованию.

С 1941 по 1942 годы был министром по делам колоний. В 1942 году стал министром по делам Ближнего Востока с канцелярией в Каире. Активно занимался благотворительностью. 6 ноября 1944 года был застрелен двумя боевиками «Лехи».

Причины убийства 
Уолтер Гиннесс, несмотря на Декларацию Бальфура, был противником переселения евреев в Землю Израиля. В 1942 году лорд произнёс в Палате лордов речь, в которой заявил, что «(современные) евреи не являются наследниками древних евреев и (потому) не имеют прав на Святую землю». Как инициатор жёсткого ограничения иммиграции евреев в Палестину во время поголовного уничтожения евреев в Европе был объявлен «безжалостным врагом независимости евреев».

Убийство 
Убийство было организовано и осуществлено организацией «ЛЕХИ». Элияху Хаким и Элияху Бейт-Цури были посланы в Египет для слежки и подготовки убийства.

6 ноября 1944 года по дороге с работы домой Гиннесс был застрелен Элияху Хакимом. Убийцы скрылись с места убийства на велосипедах, но были арестованы английскими солдатами. Оба предстали перед египетским судом, были признаны виновными и повешены 22 марта 1945 года.

Убийство вызвало проведение специальной военной операции против «Иргуна» и «ЛЕХИ».

Ссылки 
 Элеонора Шифрин. Британский терроризм против выживших в Катастрофе
 Траурная церемония по бойцам «ЛЕХИ»

Примечания 

Министры Великобритании
Персоналии:Антисионизм
Жертвы политических убийств
Члены Консервативной партии Великобритании
Террористические акты еврейских националистов
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого Королевства (1924—1929)
Члены парламента Соединённого Королевства (1929—1931)
Министры колоний Великобритании
Застреленные в Египте